Преситас има више значења:

 Преситас (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Преситас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Преситас (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику